Lodewijk III van Opper-Hessen (1460-1478), landgraaf van Opper-Hessen (of Hessen-Marburg) ca. 1478
Lodewijk III van Hessen-Darmstadt (1806-1877), groothertog van Hessen en aan de Rijn 1848-1877